Ostroschez (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw, siehe Ostroschez (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Ostroschez (Dubno)